Christoph Watrin ist der Name folgender Personen:

* Christoph Watrin (Jurist) (* 1964), deutscher Jurist
 Christoph Watrin (Sänger) (* 1988), deutscher Sänger, Musiker und Chorleiter